

Lokalizacje

Niemcy 
 Sandberg – dzielnica Aalen
 Sandberg – dzielnica Flensburga
 Sandberg – dzielnica Pasawy
 Sandberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Piaski

Osoby 
 Aki Sandberg – fiński kierowca wyścigowy i rajdowy
 Anders Sandberg – szwedzki naukowiec
 Anders Sandberg Håre – norweski skoczek narciarski
 Eric Sandberg – szwedzki żeglarz, dwukrotny medalista olimpijski
 Espen Sandberg – norweski reżyser filmowy
 Gösta Sandberg – szwedzki piłkarz
 Gustav Sandberg – szwedzki piłkarz
 Harald Sandberg – szwedzki żeglarz, olimpijczyk
 Kristina Sandberg – szwedzka pisarka, laureatka Nagrody Augusta i Doblouga
 Roland Sandberg – szwedzki piłkarz
 Ryne Sandberg – amerykański baseballista
 Sheryl Sandberg – amerykańska bizneswoman
 Steve Sem-Sandberg – szwedzki dziennikarz, powieściopisarz, twórca literatury faktu i tłumacz
 Tom Sandberg – norweski dwuboista
 Yvonne Sandberg-Fries – szwedzka polityk

Inne 
 Sandberg A/S – duński producent sprzętu komputerowego
 Sandberg Guitars – niemiecki producent gitar